wątlik (Hammarbya) – rodzaj roślin
 wątlik (Leptophyes) – rodzaj owadów prostoskrzydłych